Термин програм може да има више значења:

Бизнис и менаџмент
 Управљање програмом, процес управљања неколико спојених пројеката
 Управљање временом
 Распоред
 Програм, део планирања

Уметност и забава

Аудио

 Аудио програм
 Програмирање (музика), електронско генерисање музике
 Радио програм, сегмент садржаја намењеног емитовању на радију
 Радио програмирање, програмирање садржаја за радио
 Програмер синтетизатора, особа која развија инструментацију за музику

Видео или телевизија

 Емитовање програма, заказивање садржаја за телевизију
 Телевизијски програм, сегмент садржаја намењеног за емитовање на телевизији
 Програм (књижица), штампани летак за покровитеље догађаја уживо, као што су позоришна, концертна или спортска представа
 Програмска музика, врста уметничке музике која настоји да музички исприча екстра-музички садржај
 Патцх или програм синтетизатора поставка синтисајзера похрањена у меморији
 "Програм", инструментална песма Линкин Парка из албума Ундергроунд Елевен
 Програмер, филм на доњој половици двоструког рачуна

Наука и технологија

 Компјутерски програм, скуп инструкција које извршавају одређени задатак када се извршава на рачунару
 Компјутерско програмирање, , чин инструирања компјутера за обављање задатака
 Програмски језик, вештачки језик дизајниран да задаје упутства машини
 Програмирање игара, развој софтвера за видео игре
 Математичко програмирање, или оптимизација, је избор најбољег елемента
 Програмер, особа која пише софтвер
 Програмер (хардвер), физички уређај који конфигурише електронска кола
 Програм (машина), техничко подешавање које се чува у меморији машине или комада хардвера које треба извршити, укључујући рачунаре.
 Истраживачки програм, професионална мрежа научника који заједно воде темељна истраживања
 Софтверски инжењер, неко ко учествује у процесу развоја софтвера
 Програм, ветеринарски лек за контролу буве са активним састојком луфенурон

Друга коришћења
 Медијски програм Европске уније
 Програм (немачки непрофитни), пројектни простор у Берлину за уметност и архитектуру